Banegas ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina García Banegas (* 1954), uruguayische Organistin, Dirigentin und Musikprofessorin
 Lisandro Rosales Banegas (* 1969), honduranischer Politiker, Außenminister